Stora Ådskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Ådskär (vid Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Stora Ådskär (vid Örö, Kimitoön), Åboland,

Se även
Ådskär
Lilla Ådskär

Robotskapade Finlandförgreningar